Куличков — русская фамилия.

Известные носители 
 Куличков, Алексей Николаевич (род. 1976) — российский актёр и телеведущий.
 Куличков, Дмитрий Сергеевич (род. 1979) — российский актёр театра и кино.